Joseph Hillen (Grave, 20 juni 1899 – Venlo, 19 mei 1974) was een wethouder in Venlo van 1946 tot 1958.
 
Als wethouder had hij onder meer de zorg over de gemeentebedrijven, wat betekende dat hij leiding moest geven aan het herstel van door de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigde netwerken van gas, licht en water in de gemeente. Ook werd hij met herstel van oorlogsschade geconfronteerd in zijn functie van penningmeester van het kerkbestuur van de Antoniusparochie (1940-1953). De oude Antonius van Paduakerk in Blerick was onherstelbaar vernield, waardoor nieuwbouw nodig was. Toen hij aftrad als penningmeester in 1953 werd hij kerkmeester en kreeg hij voor zijn inzet voor de kerk op 28 februari 1966 de onderscheiding Ridder in de Orde van Sint-Silvester. Het kerkbestuur benoemde hem bovendien tot erelid.

Joseph Hillen was ook op tal van andere maatschappelijke fronten actief, onder meer als voorzitter van de Blerickse Middenstandsvereniging, vicevoorzitter van de Venlose Kamer van Koophandel, bestuurslid van de Titus Brandsmaschool in Blerick en voorzitter van de raad van beheer van het gemeentelijk zwembad. 

In de Venlose nieuwbouwwijk Groenveld werd na zijn dood eind jaren tachtig een straat naar hem vernoemd.

wethouder van Venlo